Clariallabes är ett släkte av fiskar. Clariallabes ingår i familjen Clariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Clariallabes